Il singolare del torneo di tennis Croatian Indoors 1996, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Cédric Pioline 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

  Goran Ivanišević (campione)
  Arnaud Boetsch (primo turno)
  Andrea Gaudenzi (secondo turno)
  David Prinosil (primo turno)

 Bernd Karbacher (primo turno) 
 Jakob Hlasek (primo turno) 
 Javier Sánchez (secondo turno) 
 Adrian Voinea (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croatian Indoors 1996
ATP Tour 1996